Ситьково — деревня в Смоленской области России, в Велижском районе. Расположена в северо-западной части области в 8 км к северо-востоку от Велижа и в 8 км южнее от границы с Псковской областью.
Население —202 жителя (2007 год). Административный центр Ситьковского сельского поселения.

Экономика 
Основная школа. Сельскохозяйственное предприятие «Суворовское».

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Населённые пункты Велижского района